Adam ze Šternberka může být:

 Adam I. ze Šternberka († 1560), karlštejnský purkrabí (1546–1549), nejvyšší dvorský sudí (1549–1554) a  nejvyšší zemský komorník Českého království (1554–1560)
 Adam II. ze Šternberka († 1623), vnuk předchozího, nejvyšší dvorský sudí (1597–1599), nejvyšší zemský sudí (1599–1603), nejvyšší zemský komorník (1603–1608) a nejvyšší purkrabí Českého království (1608–1619).
 Adam ze Šternberka (1751–1811), c. k. komorník, majitel Žirovnice

Související články 
 Šternberkové